Іванівська сільська громада:
 Іванівська сільська громада — громада у Вінницькій області
 Іванівська сільська громада — громада в Тернопільській області
 Іванівська сільська громада — громада в Чернігівській області

Див. також 
 Іванівська селищна громада